Laner ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Laner (* 1974), deutscher Maler und Bildhauer
 Simon Laner (* 1984), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Lahner
 Lanner